Niemcy:
 Bomlitz – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Bomlitz – dzielnica Walsrode
 Bomlitz – dawna gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Heidekreis